Le sigle PPCM  peut faire référence :
 au plus petit commun multiple ;
 à pixels par centimètre (typiquement écrit en bas-de-casse « ppcm »), une unité de mesure de la densité de pixel (« résolution ») ;
 au Plus Petit Cirque du monde.

Le sigle ppcm peut faire référence à :
 ppcm (partie par cent millions), une unité de mesure.